Skoki do wody na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywane były w dniach 25 lipca–7 sierpnia 2021. Areną zmagań było Olimpijskie Centrum Sportów Wodnych.

Kwalifikacje 
 Sposób kwalifikacji
 zawody indywidualne:
 12 najlepszych zawodników i zawodniczek z mistrzostw świata 2019 (w każdej konkurencji)
 5 najlepszych zawodników i zawodniczek z mistrzostw kontynentów
 18 najlepszych zawodników i zawodniczek Pucharu Świata 2020
 Dodatkowi zawodnicy i zawodniczki z Pucharu Świata 2020 do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby zawodników
 zawody synchroniczne:
 3 najlepsze zespoły z mistrzostw świata 2019
 4 najlepsze zespoły z Pucharu Świata 2020
 gospodarze – Japonia

Rezultaty

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa

Przypisy 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020